Kazimierz Iwanicki (1865–1952) – pułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Kazimierz Iwanicki (ur. 1895) – sierżant Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy